Равни-Тополовац (, , ) — село в Сербии, в общине Житиште, в автономного края Воеводина. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1352 жителя (по переписи населения 1991 года — 1445 жителей).

Демография 
В селе Равни-Тополовац, по переписи 2002 года проживали 1450 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 42,4 лет (41,1 года у мужчин и 43,6 года у женщин). В селе есть 466 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,90.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Воеводины